John Marston est le patronyme de :
 John Marston (1576-1634), un dramaturge anglais de l'époque élisabéthaine ;
  (1795–1885), un marin américain ;
  (1819-1890), un dramaturge et critique anglais 

Personnage de fiction :
 John Marston, personnage principal du jeu vidéo Red Dead Redemption